Assemblage steht für:

 Assemblage, eine Arbeitsmethode der bildenden Kunst
 Assemblage 23, ein US-amerikanisches Musikprojekt
 ein Wein aus mehreren Rebsorten, siehe Cuvée

Siehe auch: